Die Fotbollsallsvenskan 1992 war die 68. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 25. April und dem 19. Juli 1992 fand die reguläre Spielzeit statt, ehe bis zum 25. Oktober des Jahres die sechs bestplatzierten Mannschaften den schwedischen Fußballmeister ausspielte. Parallel spielten die vier schlechtestplatzierten mit den vier bestplatzierten Mannschaften der zweiten Liga um die vier weiteren Plätze in der Spielzeit 1993.

Obwohl AIK Solna zu Ende der regulären Spielzeit mit neun Punkten Rückstand auf IFK Norrköping nur den vierten Rang belegt hatte, konnte er den Konkurrenten in der Endrunde überholen und zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel erringen. Dabei holte die von Tommy Söderberg betreute Mannschaft um Spieler wie Kim Bergstrand, Peter Larsson, Krister Nordin, Pascal Simpson und Gary Sundgren zum ersten Mal seit 1937 den Von-Rosens-Pokal.

In der Abstiegsrunde mussten Djurgårdens IF, Örebro SK, Västra Frölunda IF und GAIS Göteborg antreten. Als einzige der vier Mannschaften schaffte Örebro SK den Klassenerhalt.

Reguläre Spielezeit

Tabelle

Kreuztabelle

Mästerskapsserien 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kvalsvenskan 

Abschlusstabelle

Relegation 
Die Spiele fanden zwischen dem 31. Oktober und 7. November 1992 statt.

|}
Damit stiegen Djurgårdens IF und GAIS Göteborg in die Division 1 ab.

Torschützenliste 
Den Titel des schwedischen Torschützenkönigs errang Hans Eklund von Östers IF mit 16 Saisontoren.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992